Сърлъка се намира в Югоизточна България, област Ямбол, община Болярово.

Сърлъка е място сред Странджа планина и природна забележителност на община Болярово и по точно на село Голямо Крушево. Той е най-високата точка на общината и селото. Наблизо е създаден първият природен парк на Община Болярово. Той е на около 500 м надморска височина.

Сърлъка дели село Вълчи Извор и село Голямо Крушево.

Община Болярово